Fahsien kan syfta på:

Faxian – en kinesisk buddhistmunk under östra Jindynastin
Fahsien – ett tidigare kinesiskt härad som nu är stadsdistriktet Huadu i Guangzhou
Fahsien – ett alternativt namn på staden Huazhou i Guangdong-provinsen.

WP:Projekt Kina